Valtravaglia peut désigner:

Brissago-Valtravaglia, commune italienne dans la province de Varèse, Lombardie
Montegrino Valtravaglia, commune italienne dans la province de Varèse, Lombardie
Porto Valtravaglia, commune italienne dans la province de Varèse, Lombardie

Homonymie de toponyme